В этом списке приведён перечень основных войн и вооружённых конфликтов с участием Тонги.

В списке указано название конфликта, дата, воюющие стороны и его боевые потери:

Военная история Тонги